Энден — фамилия. Известные носители:

 Энден, Михаил Николаевич фон (1901—1975) — писатель Русского зарубежья, журналист.
 Энден, Хейно Рейнович (род. 1959) — советский эстонский баскетболист. Заслуженный мастер спорта СССР.